Germencik (district), een district in de Turkse provincie Aydın
 Germencik (stad), de hoofdplaats van dit district